Natural Bridge State Park ist der Name folgender State Parks in den Vereinigten Staaten:

 Natural Bridge State Park (Kentucky)
 Natural Bridge State Park (Massachusetts)
 Natural Bridge State Park (Virginia)
 Natural Bridge State Park (Wisconsin)
 Tonto Natural Bridge State Park in Arizona

Siehe auch:
 Ayres Natural Bridge Park in Wyoming